Il singolare del St. Petersburg Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Vladimir Volčkov.

Sébastien Grosjean ha battuto in finale 7–5, 6–4  Michail Južnyj.

Teste di serie

  Andre Agassi (secondo turno)
  Marat Safin (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (campione)
 n/a

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Gastón Gaudio (quarti di finale)
 Maks Mirny (secondo turno)
 Andrei Pavel (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 2002
ATP Tour 2002